A La Liga 1973-74-es szezonja volt a bajnokság negyvenharmadik kiírása. A szezon 1973. szeptember 1-jén kezdődött és 1974. május 20-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1